Алексей Остапенко:
 Остапенко, Алексей Александрович (род. 1986) — российский волейболист.
 Остапенко, Алексей Иванович (род. 1948) — доктор юридических наук, профессор.